NK Šokadija Stari Mikanovci je zbog neopravdanog odustajanja od natjecanja u sezoni 2010./11. (2. ŽNL Vukovarsko-srijemska) kažnjen sa 6 negativnih bodova na početku sezone
NK Lovor Nijemci je zbog neopravdanog odustajanja od natjecanja u sezoni 2010./11. (3. ŽNL Vukovarsko-srijemska) kažnjen sa 6 negativnih bodova na početku sezone.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12.

2011-12
vukovarsko-srijemska-3-vinkovci